Bounty može značiti:

 Bounty (otočje), skupina nenastanjenih otoka u južnom djelu Tihog oceana koji pripadaju Novom Zelandu.
 HMS Bounty, brod Britanske mornarice na kojemu je 1787. izbila pobuna, o čemu je napravljeno nekoliko filmova, npr. "Pobuna na brodu Bounty".
 naziv za popularnu čokoladicu koja u sebi ima kokosovo brašno, koju proizvodi američka tvrtka Mars.